Епархия Кабинды — одноимённые епархии Римско-Католической Церкви.

 Епархия Кабинды (Ангола) — епархия в Анголе, входит в митрополию Луанды;
 Епархия Кабинды (Демократическая Республика Конго) — епархия в ДРК, входит в митрополию Кананги.